Personen:
Mauritius (heilige), een Romeins officier, martelaar uit de derde eeuw
Mauricius, een Nederlandse naam voor de Byzantijnse keizer Mauricius
Mauritius van Catania, heer van Catania, alsook abt en bisschop
Mauritius van Sully, bisschop van Parijs en bouwheer van de Notre-Dame

Mauritius (land), een eilandstaat in de Indische Oceaan
Nederlands-Mauritius, een voormalige Nederlandse kolonie op Mauritius
Île de France of Frans-Mauritius, benaming voor de voormalige Franse kolonie op Mauritius
Brits-Mauritius, een voormalige Engelse kolonie op Mauritius
Mauritius (1968-1992), voorganger van de huidige staat Mauritius voor de uitroeping van de republiek
Mauritius (schip, 1612), een VOC-schip
Mauritiuspalm, plant uit de Palmenfamilie
Mauritiusrivier, de naam van de Hudson in de Nederlandse tijd
De Rode Mauritius en de Blauwe Mauritius, de eerste postzegelemissie van het Post Office Mauritius